TNC eller tnc har flere betydninger:
 TNC-stik, Threaded Neill-Concelman - stik beregnet til højfrekvens
 Terminal node controller - apparat som anvendes af radioamatører for at deltage i AX.25 pakkebaserede radionet.
 Trusted Network Connect - åben it-arkitektur for Network Access Control
 TNC - Det libyske overgangsråd